Municipio de Iona puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Iona (condado de Lyman, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lyman.
 Municipio de Iona (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.
 Municipio de Iona (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.